El Torneig de València 2009, també conegut com a Valencia Open 500 2009 o Open de Tennis Comunitat Valenciana 2009 és una competició tennística masculina sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 15a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 de novembre de 2009 al Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Espanya.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí 

2009
ATP World Tour 2009